Obhájcem titulu v soutěži smíšené čtyřhry na US Open 2013 byl rusko-brazilský pár Jekatěrina Makarovová a Bruno Soares, jehož členové nestartovali společně. Makarovová se rozhodla soutěže nezúčastnit. Soaresovou spoluhráčkou se stala španělská tenistka Anabel Medinaová Garriguesová, s níž v semifinále nestačil na americko-mexickou dvojici Abigail Spearsová a Santiago González.

Vítězem se stal sedmý nasazený česko-běloruský pár Andrea Hlaváčková a Max Mirnyj, který ve finále zdolal Abigail Spearsovou hrající se Santiagem Gonzálezem ve dvou setech 7–6 a 6–3. Vítězové využili tři z osmi breakbolů a dvakrát ztratili podání, když soupeři měli celkem deset šancí na break. V úvodní sadě měla americko-mexická dvojice za stavu 5–6 a 15–40 z pohledu servírující Hlaváčkové tři setboly v řadě, které nevyužila.

Mirnyj na US Open vyhrál třetí titul ze smíšené čtyřhry (předchozí v letech 1998, 2007) a celkově jedenáctý grandslamový. Pro Hlaváčkovou to byla premiérová trofej z mixu a celkově druhá grandslamová.

Do soutěže nastoupilo celkem třicet dva dvojic. Vítězové si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 150 000 dolarů.

Nasazené páry 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Alexander Peya (1. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Rohan Bopanna (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Bruno Soares (semifinále)
  Lisa Raymondová /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  'Andrea Hlaváčková /  Max Mirnyj (vítězové)
  Liezel Huberová /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2013